Ковінька, Ковінько — українське прізвище.

Персоналії 
 Ковінька Олександр Іванович — український письменник-гуморист, лауреат премії ім. Остапа Вишні (1984).
 Ковінько Анатолій Іванович ( 1939) — комуністичний діяч УРСР.
Українські прізвища